Янь () — китайське власне ім'я (прізвище), а також найменування деяких історичних держав.

Прізвище 

 Янь Лібень — художник часів династії Тан
 Янь Ні — волейболістка, олімпійська чемпіонка
 Янь Сішань — голова уряду Республіки Китай
 Янь Фу — філософ, перекладач, громадський діяч початку XX століття
 Янь Хуей — філософ, улюблений учень Конфуція
 Янь Хуейцін — письменник, дипломат і політик першої половини XX століття
 Янь Цзи — тенісистка, олімпійська призерка
 Янь Цзягань — президент Республіки Китай
 Янь Чженьцін — поет і військовик часів династії Тан
 Янь Чжітуй — вчений, педагог і письменник

Історичні назви 
 Янь — стародавня китайська держава, що існувала у 1046—222 роках до н. е.
 Рання Янь — китайська династія, що правила у 348—370 роках
 Пізня Янь — китайська династія, що правила у 386—409 роках
 Південна Янь - династія, що правила на півострові Шаньдун від 398 до 410 року
 Північна Янь - династія, що правила у північно-східному Китаї від 409 до 436 року